200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 6 sierpnia, a finał 7 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 52 pływaków z 44 krajów.

Mistrzem świata został Niemiec Marco Koch. Srebrny medal zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Kevin Cordes. Brąz wywalczył złoty medalista w tej konkurencji sprzed dwóch lat, Dániel Gyurta z Węgier.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:33.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:29.

Półfinał 1 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:55.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015